UTP15 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 518 амінокислот, а молекулярна маса — 58 415.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транскрипція, регуляція транскрипції, процесінг рРНК, біогенез рибосом, ацетилювання, альтернативний сплайсинг, поліморфізм. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки